Педру-Леополду () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Белу-Оризонти. Население составляет 63 095 человек на 2006 год. Занимает площадь 291,038 км². Плотность населения — 216,8 чел./км².

История 
Город основан 27 января 1924 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 539.993.921,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.167,36 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,807 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс